Шницлер, Шнитцлер (, , ) — фамилия.
 Известные носители:
 Шницлер, Абрахам Исраэл (1833—1915) — нидерландский скрипач и хоровой дирижёр.
 Шницлер, Артур (1862—1931) — австрийский писатель, драматург.
 Шницлер, Иоганн (1835—1893) — немецкий врач.
 Шницлер, Клод (род. 1949) — французский органист и дирижёр.
 Шницлер, Оливер (род. 1995) — немецкий футболист, вратарь клуба «Аален».
 Шнитцлер, Иоганн Генрих (1802—1871) — французский учёный, историк и статистик.
 Шнитцлер, Фридрих Вильгельм (1928—2011) — немецкий предприниматель.

Примечания